Lauwe ist:
 ein Ortsteil der Stadt Menen  in Belgien
 der frühere Name (bis 1941) des Dorfes Jablonowka (Saratow) in Russland